Sudice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sudice, comune del distretto di Opava, nella Moravia-Slesia
Sudice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Sudice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale